A Fantasztikus Négyes a következőket jelentheti:

 Fantasztikus Négyes, a Marvel Comics szuperhőscsapata
 Fantasztikus Négyes – 1994-es film, sosem mutatták be
 Fantasztikus Négyes – 2005-ös film
 A Fantasztikus Négyes és az Ezüst Utazó – 2007-es film
 Fantasztikus Négyes – 2015-ös film
 Fantasztikus Négyes – 1967-es rajzfilmsorozat
 Fantasztikus Négyes – 1978-as rajzfilmsorozat
 Fantasztikus Négyes – 1994-es rajzfilmsorozat, magyarul a Jetix sugározta
 Fantasztikus Négyes – 2006-os rajzfilmsorozat, magyarul a Cartoon Network sugározza